

Toponimi 
 Stalingrad – altra grafia di Stalingrado

Cinema 
 Stalingrad – film sovietico del 1989
 Stalingrad – film tedesco del 1993
 Stalingrad – film russo del 2013

Musica 
 Stalingrad (Brothers in Death) – album del 2012 del gruppo heavy metal Accept

Odonimi 
 Stalingrad – stazione della metropolitana di Parigi

Marina 
 Classe Stalingrad – classe di incrociatori da battaglia progettati per la Marina Sovietica
 Stalingrad – incrociatore russo

Astronomia 
 2250 Stalingrad – asteroide della fascia principale